Gondo kan syfta på:
 Gondo, ort i Valais, Schweiz
 Gondo, Indonesien, administrativ by i Indonesien